Montoro se poate referi la:

 Montoro (Córdoba), oraș din Spania, situat în provincia Cordoba din comunitatea autonomă Andaluzia, Spania
 Montoro, Italia, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia
 Montoro Inferiore, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia
 Montoro Superiore, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia
 Cristóbal Montoro Romero,  om politic spaniol